Československá armáda (Esercito cecoslovacco) – forza armata della Cecoslovacchia dal 1918 al 1939, dal 1945 al 1954 e dal 1990 al 1992
Československá lidová armáda (Esercito popolare cecoslovacco) – forza armata della Repubblica Socialista Cecoslovacca dal 1954 al 1990